

En aéronautique 
Élève contrôleur dans l'aviation civile.

En architecture 
 Le module, très utilisé dans l'architecture grecque, l'architecture romaine et l'architecture classique, désigne une commune mesure conventionnelle d'une ordonnance;
 le module est le demi-diamètre du fût d'une colonne (mesure prise dans la partie basse, au-dessus du congé);
 principe, base de la construction modulaire.
 Module d'un escalier (aussi désigné pas ou foulée) : avec la pente, un des éléments de confort d'un escalier . M = 2g + h suivant la formule de l'architecte Blondel (.g est le  giron partie horizontale, h la hauteur de la marche). Sa valeur doit être comprise entre 60 et 64 cm.

En astronautique et science-fiction 
Un module spatial est un petit véhicule spatial prévu pour se rattacher à un autre, plus gros, ou à une station spatiale. Les auteurs de science-fiction parlent souvent de module d'exploration pour désigner les sondes les plus complexes. Le module le plus célèbre est le LEM qui a atterri sur la Lune en 1969. On parle aussi de module de service pour les parties d'un satellite qui ne sont pas directement liées à sa mission principale. Pour une station spatiale, les modules sont ses composants d'architecture principaux: modules pressurisés,...

Au cinéma 
Les modules de course ou podracers sont des véhicules de la saga Star Wars.

En hydraulique 
 Dans la vis d'Archimède, le module est la longueur de la vis.

En hydrologie 
 Le module d'un cours d'eau est la moyenne annuelle ou pluri-annuelle de son débit.

En informatique 
 Le terme module en programmation identifie une structure de programmation.
 Module chargeable du noyau (noyau Linux ou noyau BSD ou autre).
 Un module d'extension est un logiciel prévu pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à une application.
 Le terme module en musique et en informatique caractérise un format de donnée audio.

En jeu de rôle 

Dans les premiers temps du jeu de rôle, un module était un supplément de Donjons et Dragons qui fournissait au maître de donjon un terrain d'aventure tout fait pour ses joueurs. Le terme peut faire référence à la construction modulaire des aventures : des assemblages d'éléments pris des ouvrages de référence (pièges, monstres). Certains rôlistes en ont gardé l'habitude d'appeler « module » n'importe quel scénario.

En mathématiques 
Le mot module est utilisé en mathématiques pour plusieurs usages dépendant du contexte :
Le module d'un nombre complexe  est le réel positif noté |z| dont le carré vaut a²+b². Ou, sans faire intervenir la représentation complexe : le module d'un nombre complexe z est la racine carrée du produit de z par son conjugué. Cette notion généralise à l'ensemble  la notion de valeur absolue définie sur .
Par extension la norme euclidienne d'un vecteur est parfois appelée "module" du vecteur considéré.
Le module de la congruence modulo p est justement la valeur p ; voir arithmétique modulaire.
Un module  sur un anneau , est un groupe abélien muni d'une loi externe de . Les modules sur un corps sont appelés des espaces vectoriels ; ce sont les structures fondamentales  de l'algèbre linéaire.
Voir aussi forme modulaire, courbe modulaire, problème de module.

En mécanique 
 Module élastique.
 Le module de Young est le coefficient d'élasticité (longitudinale) d'un matériau.
 Le module d'un engrenage est un paramètre qui conditionne le nombre de dents pour un diamètre primitif donné.

En musique 
 Le terme module en musique et en informatique caractérise un format de donnée audio.

En origami 
Un module d'origami est un assemblage de plusieurs origamis.

En skateboard 
Un module de skatepark est un élément qui permet aux différents riders d'effectuer des tricks. Ces éléments se trouvent le plus généralement dans des skateparks.

En ski freestyle 

Un module de ski freestyle est une structure construite en neige (half-pipe, tremplin de slopestyle) ou en acier (rail) permettant aux amateurs de cette discipline d'effectuer des acrobaties à ski (tricks). Généralement de la forme d'une rampe de lancement ou d'un rail métallique, il est fixe au sein d'un snowpark ou construit à la pelle (kicker), pour les besoins du ski freestyle backcountry notamment (ski acrobatique hors-piste).

En technologie 

Le module en technique est un élément premier choisi, nécessairement un élément majeur, en fonction duquel toutes les autres parties seront déterminées à partir de coefficients appliqués à ce module.

À la télévision 
 Les Modules (), le titre français du cinquième épisode de la quatrième saison de la série télévisée britannique Torchwood, diffusé en 2011.